Ophiolepis cincta är en ormstjärneart som beskrevs av Müller och Franz Hermann Troschel 1842. Ophiolepis cincta ingår i släktet Ophiolepis och familjen Ophiolepididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
cincta